La Peršaja Liha 2003 è stata la 13ª edizione della seconda serie del campionato bielorusso di calcio. La stagione è iniziata il 19 aprile 2003 ed è terminata il 12 novembre successivo.

Stagione

Novità 
Al termine della passata stagione, sono salite in massima serie ,  e . È retrocesso in Druhaja liha l'.

Dalla Vyšėjšaja Liha 2002 è retrocesso il . Dalla Druhaja liha sono salite ,  e .

Prima dell'inizio della stagione il  ha cambiato denominazione in

Formula 
Le sedici squadre si affrontano due volte, per un totale di trenta giornate.

Le prime due classificate, vengono promosse in Vyšėjšaja Liha 2004. Le ultime due, invece, retrocedono in Druhaja liha.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vyšėjšaja Liha 2004.
      Retrocessa nelle Druhaja Liha 2004

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Voci correlate 
 Vyšėjšaja Liha 2003
 Kubak Belarusi 2002-2003
 Kubak Belarusi 2003-2004

Campionato bielorusso di calcio
Calcio nel 2003